Автономное сообщество и провинция Балеарские острова (; ) включает в себя 67 муниципалитетов. Статус автономного сообщества провинция Балеарские острова получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Балеарских островов, расположенные на острове Мальорка, также объединены в шесть комарок: Пла-де-Мальорка (16 муниципалитетов), Райгер (13), Сьерра-де-Трамонтана (13), Льевант (5), Миджорн (5) и город Пальма-де-Мальорка (1).

Автономное сообщество и провинция Балеарские острова занимает площадь в 5014,0 км² и имеет население в  жителя (2019). Столица автономного сообщества — город Пальма, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Балеарских островов — Льюкмайор (327,33 км²), а самый маленький — Бухер (8,29 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Балеарских островов, их названия на испанском и каталанском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, острова (на которых находятся соответствующие муниципалитеты) и комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на статьи (на каталанском языке) о соответствующих муниципалитетах в Большой каталанской энциклопедии (). Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по островам, на которых они расположены.

Карта 
На административной карте автономного сообщества Балеарские острова указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Бинисалем
 2 — Инка
 3 — Льорет-де-Виста-Алегре
 4 — Синеу
 5 — Санта-Мария-дель-Ками
 6 — Манкор-дель-Валье
 7 — Льосета
 8 — Сансельяс
 9 — Сельва
 10 — Вильяфранка-де-Бонани
 11 — Сан-Хуан
 12 — Петра
 13 — Мария-де-ла-Салуд
 14 — Альгайда
 15 — Санта-Маргарита
 16 — Вальдемоса
 17 — Консель
 18 — Льюби
 19 — Ариань
 20 — Ла-Пуэбла
 21 — Буньола
 22 — Маррачи
 23 — Костич
 24 — Сан-Лоренсо
 25 — Монтуири
 26 — Кампанет
 27 — Аларо
 28 — Сольер
 29 — Форналуч
 30 — Санта-Эухения
 31 — Бухер
 32 — Эспорлас
 33 — Муро
 34 — Эс-Кастель

Примечания

Ссылки 

 
 

Балеарские острова
Балеарские острова
Балеарские острова